Шипибо-конибо:

 Шипибо-конибо — индейское племя, населяют амазонскую сельву на территории современного Перу.
 Шипибо-конибо — один из наиболее распространённых паноанских языков.